Jan De Bie (geestelijke), een Belgisch geestelijke en hulpbisschop
 Jan De Bie (voetballer), een Belgisch voormalig voetballer en oud-international
 Jan de Bie (kunstenaar), een Nederlands beeldend kunstenaar.